Voortbrengen (algebra en lineaire algebra)
Voortbrengende functie